Coppa steht für:
 Coppa  (Einheit), ein Getreidemaß
 Coppa (Lebensmittel), italienische Wurstsorten
 Coppa Volpi, jährlich bei den Filmfestspielen von Venedig vergebener Darstellerpreis

Coppa ist der Familienname folgender Personen:
 Biagio Coppa (* 1965), italienischer Jazzmusiker
 Frank J. Coppa (1937–2021),  US-amerikanischer Historiker, Biograf und Herausgeber
 Giovanni Coppa (1925–2016), römisch-katholischer Titularerzbischof

COPPA ist die Abkürzung für:
 Children’s Online Privacy Protection Act, US-amerikanisches Jugenddatenschutzgesetz

Siehe auch:
 Copa
 Kopa
 Koppa (Begriffsklärung)

Abkürzung